Les Élections régionales de 1955 en Haute-Autriche (Landtagswahl in Oberösterreich 1955) se sont tenues en Autriche dans le land de Haute-Autriche, le . 

1955
Haute-Autriche
Politique en octobre 1955